Народна самооборона — громадянський рух в Україні.
 Народна Самооборона — політична партія в Україні.

Див. також 
 Самооборона
 Українська Народна Самооборона
 Наша Україна — Народна самооборона
 Народна самооборона Львівщини